Voici la liste des planètes mineures numérotées de 413001 à 414000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 413001 à 414000

413001-413100

413101-413200

413201-413300

413301-413400

413401-413500

413501-413600

413601-413700

413701-413800

413801-413900

413901-414000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000